hiperbola (matematyka)
 hiperbola w retoryce i teorii literatury